Peleg Sprague ist der Name folgender Personen:

* Peleg Sprague (Politiker, 1756) (1756–1800), US-amerikanischer Politiker (New Hampshire)
 Peleg Sprague (Politiker, 1793) (1793–1880), US-amerikanischer Politiker (Maine)